La lune rousse peut désigner :

Astronomie
 la lune rousse, une période de l'année où les risques de gelée sont encore forts ;
 la Lune rousse, dite aussi Lune rouge, Lune cuivrée ou Lune de sang, un phénomène optique lors des éclipses de Lune.

Théâtre
 La Lune rousse (de son nom complet « Logiz de la Lune rousse »), un célèbre cabaret parisien, entre 1904 et 1964.

Littérature
 La Lune rousse, journal satirique français publié de 1876 à 1879 ;
 La Lune rousse, journal féministe toulousain publié entre 1977 et 1982.

Cinéma/Télévision
 Lune rouge (China Moon), un film américain de John Bailey sorti en 1994 ;
 , un film italien d'Antonio Capuano sorti en 2001 ;
 Lune rousse, un téléfilm français de Laurent Dussaux diffusé en 2004.

Musique
 Luna rossa, une chanson populaire napolitaine sortie en 1950 ;
 Red Moon, un album de Kalafina sorti en 2010.

Divers
 Luna Rossa Challenge, un syndicat italien.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre